El municipio de Clearwater (en inglés: Clearwater Township) es un municipio ubicado en el condado de Wright en el estado estadounidense de Minnesota. En el año 2010 tenía una población de 1306 habitantes y una densidad poblacional de 21,51 personas por km².

Geografía 
El municipio de Clearwater se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 60.71 km², de la cual 56,95 km² corresponden a tierra firme y (6,19 %) 3,76 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 1306 personas residiendo en el municipio de Clearwater. La densidad de población era de 21,51 hab./km². De los 1306 habitantes, el municipio de Clearwater estaba compuesto por el 99 % blancos, el 0,31 % eran amerindios, el 0,15 % eran asiáticos, el 0,23 % eran de otras razas y el 0,31 % eran de una mezcla de razas. Del total de la población el 0,77 % eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Minnesota
Localidades del condado de Wright (Minnesota)